Rote Mühle steht für:
 Rote Mühle (auch Rohmannsmühle) an der Ruhr in Essen
 Rote Mühle (Bandenitz), Wohnplatz von Bandenitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Rote Mühle (Falkenberg), ehemaliger Wohnplatz und Wassermühle in der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Rote Mühle (Film) für einen 1939 gedrehten, deutschen Spielfilm
 Rote Mühle (Freital) in Freital-Döhlen, Sachsen
 Rote Mühle (Lohrtal) im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rote Mühle (Schönheide) in Schönheide, Sachsen
 Rote Mühle (Wittstock/Dosse), Wohnplatz von Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Rote Mühle (Wriezen), ehemaliger Wohnplatz und Windmühle in der Stadt Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Rote Mühle, älter auch Rothe Mühle; früherer Name von Roter Hof (Strausberg), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Rote Mühle der Greetsieler Zwillingsmühlen, siehe Greetsieler Zwillingsmühlen #Die rote Mühle
 Rote Mühle der Emder Mühlen, siehe Emder Mühlen #„De Roede Molen“ auf dem „Roten Mühlenzwinger“

Siehe auch:
 Rothe Mühle an der Holtemme im Harz
 Rothemühle
 Rothemühl, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Rothmühle
 Rotmühle
 Rothmühl
 Červený mlýn
 Moulin Rouge (Begriffsklärung)